Список утраченных фильмов России (1907) — список утраченных фильмов Российской империи отснятых в 1907 году, отсортированный в алфавитном порядке. Все фильмы художественные. В каталоге Вишневского фильмам 1907 года соответствуют номера 1-4.

Легенда

Список

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Миславский В. Кино в Украине. 1896-1921. Факты. Фильмы. Имена. Харьков : Торсинг, 2005. 
 
 
 

Списки утраченных фильмов Российской империи